Kozlovski je priimek več oseb:
 Aleksandr Kozlovski (*1933?), rusko-sovjetski slikar soc.-realizma 
Aleksej Kozlovski (1905–1977), ruski skladatelj
David Evstafevič Kozlovski, sovjetski general 
 Ivan Semjonovič Kozlovski (1900 - 1993), sovjetski (ukrajinski) tenor
 Osip Antonovič Kozlovski (1757 - 1831), ruski skladatelj
 Mihail Ivanovič Kozlovski (1753 - 1802), ruski kipar
Pavel Pavlovič Kozlovski (*1942), sovjetsko-beloruski general, minister za obrambo
 Pjotr Borisovič Kozlovski (1783 - 1840), ruski diplomat
 Eugene (Jevgenij) Antonovič Kozlovski (*1946), ruski književnik in režiser
Marina Kozlovska(ja) (*1925), rusko-sovjetska slikarka

Ruski priimki